Hotel Zvon se nachází v těchto městech:

 Hotel Zvon (České Budějovice)
 Hotel Zvon (Mariánské Lázně)
 Hotel Zvon (Kostelec nad Černými lesy)